Маланич Іван Миколайович (1976-2021) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Маланич Микола Миколайович (*1976) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.